L'Estadio do Mar, è un impianto calcistico di Matosinhos, in Portogallo, sede della squadra Leixões. È stato inaugurato il 1º gennaio 1964 con una partita contro il Benfica, che ha vinto 4 a 0.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Stadi di calcio del Portogallo
Sport a Matosinhos